Indywidualne Mistrzostwa Danii na Żużlu 1979 – cykl turniejów żużlowych, mających na celu wyłonienie najlepszych żużlowców w Danii w sezonie 1979. Tytuł zdobył Ole Olsen.

Finał 
 Fredericia, 23 września 1979

Bibliografia 
 Indywidualne Mistrzostwa Danii na żużlu

1979
1979 w sporcie żużlowym
1979 w Danii